Il singolare del torneo di tennis Ulm Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Dinu Pescariu 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Magnus Norman (secondo turno)
 Dinu Pescariu (finale)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Radomír Vašek (quarti di finale)

 Marcello Craca (quarti di finale)
 Orlin Stanojčev (semifinali)
 Christian Ruud (semifinali)
 Dirk Dier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 1998